Đinh oder Dinh ist ein vietnamesischer Familienname, die Entsprechung des chinesischen Ding.

Namensträger sind:
 Đinh Bộ Lĩnh (924–979), vietnamesischer Kaiser
 Đinh Phế Đế (974–1001), vietnamesischer Kaiser
 Joseph Đinh Đức Đạo (* 1945), vietnamesischer Geistlicher, Koadjutorbischof von Xuân Lôc
 Linh Dinh (* 1963), vietnamesisch-amerikanischer Autor, Übersetzer und Fotograf
 Vu Dinh (* 1980), deutscher Schauspieler 

sowie
 Mylène Dinh-Robic (* 1979), kanadische Schauspielerin
 Viet D. Dinh (* 1968), vietnamesisch-US-amerikanischer Rechtsanwalt